SSK steht für:
 Strahlenschutzkommission, deutsches Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums
 1. Salzburger SK 1919, österreichischer Fußballverein
 Schweizerische Steuerkonferenz
 Spediteurs-Sammelladungs-Konferenz 
 Signed-subspace Key, ein Schlüssel zur indirekten Speicherung von Daten, siehe Freenet (Software) #Signed-subspace key (SSK)
 Stadtsparkasse
 SSK Sozialistische Selbsthilfe Köln
 Mercedes-Benz SSK, eine Typvariante des Mercedes-Benz W 06 (1928–1932)
 Slovenska Skupnost, italienische Partei, die sich für den Schutz der slowenischen Minderheit einsetzt
 S. S. Kresge Corporation (Marke SSK), Firmierung (1899–1977) von Kmart, US-amerikanische Handelskette
 Sturt Creek Airport (IATA-Code), Flugplatz von Sturt Creek (Western Australia), Verwaltungsbezirk Halls Creek, Kimberley, Western Australia

SSK ist die Abkürzung folgender schwedischer Sportvereine:
 Sandåkerns SK
 Sandslåns SK
 Selånger SK
 Södertälje SK
 Stockholms Sportvagnsklubb
 Sunderby SK
 Sunnanå SK
 Säve SK 

ssk steht für:
 Sunam (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt aus dem Dialektcluster Kinnauri aus der Gruppe der westhimalayischen Sprachen, gesprochen in Kinnaur, Indien

Abkürzung